Пе́рший корпус (1-й корпус, 1 к) — у загальному сенсі — номерне позначення об'єкта, що входить до складу групи об'єктів (наприклад, будівлі у комплексі будівель).

У військовій справі — Пе́рший корпус (1-й корпус, 1 к) — найменування армійського корпусу в багатьох країнах.

1-й корпус→2-й корпус

Авіаційні корпуси 

 1-й винищувальний авіаційний корпус (СРСР)
 1-й гвардійський винищувальний авіаційний корпус (СРСР)
 1-й бомбардувальний авіаційний корпус (СРСР)
 1-й гвардійський бомбардувальний авіаційний корпус (СРСР, I формування) — (1943—1944)
 1-й гвардійський бомбардувальний авіаційний корпус (СРСР, II формування) — (1944—1956)
 1-й змішаний авіаційний корпус (СРСР)
 1-й штурмовий авіаційний корпус (СРСР)
 1-й гвардійський штурмовий авіаційний корпус (СРСР)
 1-й гвардійський авіаційний корпус авіації далекої дії

Корпуси ППО 
 1-й корпус ППО (Третій Рейх)

Загальновійськові корпуси

Армійські корпуси 

 1-й корпус АНЗАК
 I армійський корпус (Велика Британія)
 I корпус (Військо Польське на Заході)
 1-й армійський корпус (Греція)
 I армійський корпус (Німецька імперія)
 I армійський корпус (США)
 I армійський корпус (Третій Рейх)
 I армійський корпус (Франція)
 Перший Чехословацький армійський корпус
 1-й Пролетарський корпус (НВАЮ)

1-й гвардійський корпус (Російська імперія)
 1-й армійський корпус (Російська імперія)
 1-й Кавказький армійський корпус (Російська імперія)
 1-й Сибірський армійський корпус (Російська імперія)
 1-й Туркестанський армійський корпус (Російська імперія)
 1-й Польський корпус (Російська імперія)
 1-й армійський корпус (ЗС Півдня Росії)
 1-й Волзький армійський корпус
 1-й армійський корпус (СРСР)

Піхотні та стрілецькі корпуси 

 I Баварський корпус
 I Баварський резервний корпус
 I резервний корпус (Німецька імперія)
 1-й Волинський корпус
 1-й український корпус
 Перший корпус УГА
 1-й стрілецький корпус (СРСР)

Кавалерійські корпуси 
 I кавалерійський корпус (Німецька імперія)
 1-й кавалерійський корпус (Російська імперія)
 1-й Кавказький кавалерійський корпус (Російська імперія)
 1-й кавалерійський корпус (СРСР)
 1-й гвардійський кавалерійський корпус (СРСР)

Танкові та механізовані корпуси 

 1-й танковий корпус СС
 1-й механізований корпус (СРСР, I формування) — (1940—1941)
 1-й механізований корпус (СРСР, II формування) — (1942—1945)
 1-й гвардійський механізований корпус (СРСР)
 1-й гвардійський танковий корпус (СРСР)
 1-й танковий корпус (СРСР)
 1-й бронетанковий корпус (США)

Повітряно-десантні корпуси 

 1-й повітряно-десантний корпус (СРСР)
 I парашутний корпус (Третій Рейх)
 I повітряно-десантний корпус (Велика Британія)

Див. також 
 1-ша армія
 2-й корпус
 3-й корпус